La trenta-vuitena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 9 de setembre de 2006 i finalitzà el 13 de maig de 2007.

Participants 

  BARCELONA Sorli Discau
  Alnimar REUS DEPORTIU
  Grup LLORET
  Enrile PAS ALCOI
  Astral Pool MAÇANET
  Grup Clima MATARÓ
  Cysugal VIGO STICK
  Cemex TENERIFE

  Leche Celta VOLTREGÀ
  VILANOVA L'Ull Blau
  Roncato VIC
  LICEO Vodafone
  NOIA Freixenet
  Proinosa IGUALADA
  Viva Hàbitat BLANES
  Grup Castillo LLEIDA

Llegenda

Fase Regular

Classificació

Resultats

Play-off

Quart de final 1

Quart de final 2

Quart de final 3

Quart de final 4

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Enllaços externs 
  Web oficial de la Reial Federació Espanyola de Patinatge

Lliga espanyola d'hoquei sobre patins masculina
Competicions d'hoquei sobre patins del 2006
Competicions d'hoquei sobre patins del 2007